Simon of Pattishall ist der Name folgender Personen:

* Simon of Pattishall (Richter) (auch Simon of Pateshull; † um 1217), englischer Adliger und Richter
 Simon of Pattishall (Rebell) (auch Simon of Pateshull; um 1219–1274), englischer Adliger und Rebell